Čačić, Ćaćić bzw. Cacic ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Čačić (* 1953), kroatischer Fußballtrainer
 Frane Čačić (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Gordan Čačić (1961–2008), kroatischer General und Politiker
 Nikola Čačić (* 1990), serbischer Tennisspieler
 Nikolina Ćaćić (* 2001), kroatische Boxerin 
 Radimir Čačić (* 1949), kroatischer Bauunternehmer und Politiker
 Sandra Cacic (* 1974), US-amerikanische Tennisspielerin
 Vojin Ćaćić (* 1990), montenegrinischer Volleyballspieler